Чемпионат Сербии и Черногории по футболу 2004/2005 () — второй сезон Чемпионата Сербии и Черногории по футболу, организованный под эгидой Футбольного союза Сербии и Черногории. В турнире приняли участие 16 команд соревнуясь в двухкруговом сезоне. Свой 19-й чемпионской титул в истории завоевал белградский «Партизан». Чемпионат стартовал 7 августа 2004 года и завершился 28 мая 2005 года.

Итоги сезона 
Чемпионом Сербии и Черногории сезона 2004/2005 стал столичный «Партизан», который опередил ближайшего преследователя «Црвену Звезду» на 6 очков. В Кубке УЕФА следующего розыгрыша помимо «Црвены Звезды» Сербию и Черногорию представляли «Зета» и ОФК.

Во Вторую лигу отправились белградский «Хайдук», «Сутьеска», «Чукарички» и «Раднички», которые сохранив место в элите по итогам сезона из-за финансовых проблем отправились в третий дивизион. Кроме этого ФК «Железник» объединился с ФК «Вождовацом» и прекратил своё существование. Первую лигу пополнили: «Явор», Будучност из Банатски-Двор, «Рад» и «Единство».

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Состав чемпиона 
Первая цифра в скобках означает количество игр проведённых за «Партизан» в сезоне 2004/2005, вторая цифра в скобках означает забитые мячи.

Ссылки 
 Чемпионат Сербии и Черногории по футболу 2004—2005

Футбол в Европе в 2004 году
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Сербии и Черногории
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005